Garden City, término inglés para Ciudad Jardín, puede referirse a:

En Estados Unidos 
Garden City (Alabama), ciudad ubicada en los condados de Cullman y Blount, estado de Alabama, Estados Unidos.
Garden City (Carolina del Sur), lugar designado por el censo en el condado de Horry, estado de Carolina del Sur, Estados Unidos.
Garden City (Georgia), pueblo en el condado de Chatham, estado de Georgia, Estados Unidos.
Garden City (Kansas), ciudad ubicada en el de condado de Finney en el estado de Kansas, Estados Unidos.
Garden City (Nueva York), villa en el condado de Nassau, estado de Nueva York, Estados Unidos.
Garden City (Texas), lugar designado por el censo en el condado de Glasscock, estado de Texas, Estados Unidos.
Garden City (Utah), localidad del condado de Rich, estado de Utah, Estados Unidos.

En el condado de Nassau, estado de Nueva York 
East Garden City, lugar designado por el censo (o aldea) en el condado de Nassau, estado de Nueva York, Estados Unidos.
Garden City South, lugar designado por el censo (o aldea) en el condado de Nassau, estado de Nueva York, Estados Unidos.
Garden City Park, lugar designado por el censo (o aldea) en el condado de Nassau, estado de Nueva York, Estados Unidos.

En otros países 
Garden City, distrito del Cairo, Egipto.
Welwyn Garden City, pequeña ciudad en el condado de Hertfordshire, Inglaterra.

Otros casos 
Jumeirah Garden City, plan estratégico para el año 2015 en Dubái.